Prototyp (von altgriechisch prototypon „erste Bildung, Urbild, Original“) steht für:

 Prototyp (Technik), Vorab-Exemplar einer Serienfertigung
 Prototyp (Entwurfsmuster), Softwareentwicklung
 Prototyp (Motorsport), für den Rennsport konstruiertes Fahrzeug

 Prototyp (Museum), Automobilmuseum in Hamburg

Siehe auch:
 Funktionsprototyp (in Programmiersprachen)
 Prototypensemantik (Sprachtheorie)

 Prototype (Begriffsklärung)
 Prototyping (Begriffsklärung)